

Politique 

 Libéralisme classique, doctrine de limitation du pouvoir de l'État et d'extension des libertés individuelles.
 Libéralisme politique, partie politique du libéralisme classique.
 Social-libéralisme, courant politique et économique visant à unir socialisme et libéralisme, apparu avec le « nouveau libéralisme » né au début du  en Angleterre.
 Libéralisme américain : le terme américain liberal désigne les positions de gauche aux États-Unis.
 Libertarianisme, doctrine de critique radicale de l'État, dont en son sein :
anarcho-capitalisme, doctrine qui affirme le caractère illégitime de l'État et prône son remplacement, y compris dans ses fonctions régaliennes (police, justice, législation, défense), par des associations volontaires ou des entreprises privées ;
 minarchisme, théorie politique appelant de ses vœux à un État minimal ;
 objectivisme, philosophie libertarienne d'Ayn Rand.
 National-libéralisme, important courant politique allemand du .
 Ultra-libéralisme, néologisme péjoratif.

Économie 

 Libéralisme économique, doctrine économique favorisant l'action spontanée des marchés au contrôle de l'État. Voir aussi Laissez-faire
 Ordolibéralisme, courant allemand du libéralisme économique, à l'origine de l'économie sociale de marché
 Néo-libéralisme, terme qui désigne une école de pensée économique des années 1930 (Louis Rougier, Colloque Walter Lippmann). Il peut qualifier par ailleurs l'évolution des politiques libérales dans le monde depuis les années 1980.

Relations internationales 

 Libéralisme (relations internationales), une interprétation idéaliste et une doctrine des relations internationales,
 Institutionnalisme néolibéral, courant d'idées qui accorde une grande importance aux institutions au sein du système international,

Religion 

 Libéralisme théologique qualifie les mouvements religieux s'efforçant de relire les textes et de les adapter à l'époque actuelle. Il ne doit rien à la philosophie libérale.
 Catholicisme libéral, mouvement chrétien inspiré du libéralisme théologique
 Protestantisme libéral, mouvement chrétien inspiré du libéralisme théologique
 Judaïsme libéral, mouvement né au  aussi appelé judaïsme réformé dont le but est de rendre plus « moderne » l'observance du judaïsme.

Libéralisme